SPO puede referirse a:
 Partido Socialdemócrata de Austria (, SPÖ), partido político de Austria;
 Partido de los Derechos Civiles (, SPO), partido político de la República Checa;
 Movimiento del Renacimiento Serbio (, SPO), partido político de Serbia.
 Síntomas de primer orden o primer rango de Schneider
A la milicia española de gta 5 en línea liderada por el capitán general Guada